Regularitätstheorie bezeichnet:
Regularitätstheorie (Philosophie), Theorien über den Zusammenhang von Ursache und Wirkung
in der Mathematik unter anderem die Regularitätstheorie Partieller Differentialgleichungen, siehe Regularitätsklasse